Estelle Winwood (1883-1984), actrice britannique ;
Steve Winwood (né en 1948), chanteur et musicien britannique.